Cet article présente les résultats détaillés du double mixte de l’édition 2015 du tournoi de Wimbledon qui est disputé du 29 juin au . Ce tournoi de tennis est le troisième de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Martina Hingis et Leander Paes battent Tímea Babos et Alexander Peya en finale de cette édition ; il s'agit du  de cette équipe dans les tournois du Grand Chelem.

Dotation

Parcours 
Seize équipes sont exemptées de premier tour.

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double mixte du tournoi de Wimbledon

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

2015
Wimbledon Double mixte
Wimbledon Double mixte
Tournoi de Wimbledon 2015